Les élections municipales à Saint-Dié-des-Vosges ont lieu tous les six ans, comme partout en France. C'est un scrutin proportionnel de liste à deux tours (sans aucune modification possible de la liste).

Années 1960-1970 
Sous la férule de Pierre Noël, la ville de Saint-Dié-des-Vosges fut gagnée par la gauche locale unie dès 1965, puis conservée par elle en 1971. Lors de ce dernier scrutin, aucun candidat de droite ne fut élu conseiller municipal malgré l'application, à cette époque, du scrutin à panachage.

Élections municipales de 1977 
En 1977, en contradiction avec la tendance nationale, la ville bascule à droite avec l'élection de Maurice Jeandon, Pierre Noël demeurant alors le seul opposant de gauche, du conseil municipal.

Premier tour

Second tour

Élections municipales de 1983

Élections municipales de 1989

Élections municipales de 1995

Élections municipales de 2001

Contexte 

Christian Pierret a dû céder son siège en 1997 à son premier adjoint, Robert Bernard, en raison de ses fonctions ministérielles et en application de la doctrine "Jospin" en la matière. Il s'est représenté en 2001. Le leader de l'opposition municipale est Michel Boulet.

Premier tour

Second tour

Élections municipales de 2008

Contexte 

En mars 2008, le maire sortant Christian Pierret (socialiste) se représente avec sa liste "Passionnément pour notre ville" et brigue ainsi un quatrième mandat.
Face à lui, Serge Vincent, ancien adjoint aux Finances (2001-2004) et conseiller municipal sortant du groupe "Union Pour Saint-Dié" (centre), mène une liste sans étiquette partisane, tandis que le leader de l'opposition de droite, Michel Boulet, a cédé sa place de tête de liste au jeune Damien Parmentier, qui conduit la liste "Agir et réussir ensemble". La conseillère municipale communiste Françoise George a également fait part de son intention de mener une liste de témoignage, sans programme municipal.
Quant à Olivier Caspary, candidat officiel du MoDem (parti qu'il quittera officiellement quelques mois plus tard), il a rejoint à titre individuel la liste socialiste en février 2008.

Premier tour

Second tour 
Entre les deux tours, la liste divers gauche de Serge Vincent fusionne avec la liste UMP-divers droite de Damien Parmentier. Une nouvelle liste, « Tous unis pour Saint-Dié », est ainsi formée. La candidate communiste Françoise George, privée de second tour, ne soutient pas le maire sortant Christian Pierret.

Recours, annulation et validation des élections 

À la suite des résultats du scrutin, trois recours ont été déposés devant le tribunal administratif de Nancy :
 un par l'équipe de Christian Pierret visant à rendre inéligible le conseiller municipal Damien Parmentier ;
 deux par l'Opposition municipale (un par Damien Parmentier pour répondre au recours lancé par l'équipe socialiste, d'une part, et l'autre par Serge Vincent, d'autre part) visant à annuler purement et simplement le scrutin du . En effet, l'Opposition municipale estime que le scrutin a été entaché d'irrégularités.

Le , la Commissaire du Gouvernement du tribunal administratif de Nancy a requis l'annulation des élections municipales. Selon elle, Damien Parmentier était éligible et le scrutin entaché d'irrégularités : la municipalité sortante avait en effet envoyé, quelques jours avant le scrutin, une lettre prévenant 600 familles du quartier d'habitat social Kellermann que chacune d'entre elles recevrait une somme de 100 euros en guise de remboursement du trop-perçu sur le chauffage urbain.
La Commissaire du Gouvernement estimait que cette démarche était "de nature à induire en erreur les habitants, d'autant plus que la promesse ne pouvait être réalisée qu'après l'élection". De plus, seules 156 voix séparaient les deux listes, avec un avantage pour le maire sortant dans les bureaux de vote où étaient inscrits les destinataires de cette lettre litigieuse.

La décision du Tribunal Administratif, rendue le 7 octobre, avait suivi l'avis de la Commissaire du Gouvernement en annulant les élections du mois du mars.

Christian Pierret et son équipe ont alors décidé de faire appel de cette décision devant le Conseil d’État. 

Le , après de nouvelles auditions et réunions de la section du contentieux, le Conseil d’État a finalement porté une appréciation différente sur la susdite lettre, estimant que celle-ci ne pouvait être regardée comme une manœuvre susceptible d’avoir altéré les résultats du scrutin. 
Les autres critiques formulées à l’encontre du déroulement des élections de  ayant également été écartées, le Conseil d’État a finalement annulé la décision du tribunal administratif et confirmé par la même la validité du scrutin de .

La majorité municipale qui réclamait l'inéligibilité de Damien Parmentier a par ailleurs obtenu gain de cause à cette occasion. À la date de l'élection, ce dernier était directeur du CDT (Comité départemental du tourisme) des Vosges et ne pouvait donc être élu dans le département.

Élections municipales de 2014

Premier tour 

La liste socialiste de Véronique Kher a annoncé lundi , le lendemain du premier tour, retirer sa candidature en vue du second tour, en dépit des consignes du maire sortant. Elle n'a néanmoins donné aucune consigne de vote entre David Valence et Serge Vincent.

Quant à la liste du Front de Gauche, elle n'a pu se maintenir et appeler à « faire barrage à la droite et au FN ».

Second tour 

La ville de Saint-Dié bascule à droite pour la première fois depuis 1983 au soir du . Pour la première fois depuis l'après-guerre, le Parti socialiste n'aura aucun représentant au sein du Conseil municipal.

Élections municipales de 2020

Contexte 

Les élections municipales de 2020 sont marquées par la crise sanitaire mondiale due à la pandémie de la Covid-19. Selon le calendrier électoral, elles devaient initialement se tenir les 15 et . Trois jours avant le début du scrutin, le président de la République, Emmanuel Macron, annonce que les opérations de vote pourront se dérouler dans de bonnes conditions en dépit de la situation sanitaire. Néanmoins, dans une nouvelle allocution prononcée le , le chef de l'Etat annonce le report du second tour des élections en même temps que la mise en place du confinement. Ces mesures en deux temps nourrissent des polémiques quant à la bonne gestion de la crise par les autorités. L’opposition accuse alors le gouvernement d'avoir accéléré la circulation de l'épidémie.

Premier tour 

La liste « Plus forts pour Saint-Dié » du maire sortant David Valence remporte les élections dès le premier tour avec 71,77% des voix soit le score le plus élevé atteint aux élections municipales à Saint-Dié-des-Vosges depuis la Seconde Guerre mondiale. L'abstention record observée au niveau national, renforcée par le contexte sanitaire, se vérifie dans la commune avec seulement 33,73% de participation.

Sources, références 

Elections